Gulyantsi kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Guljantsi, kommun, Pleven, 
 Guljantsi, ort, Pleven, Obsjtina Guljantsi, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar